Тайлак баатыр (; 1796 - 1838) — кыргызский батыр, вождь (бий) племени чоро-саяк Восточно-кыргызской конфедерации, предводитель освободительного движения кыргызов против империи Цин и Кокандского ханства. Тайлак батыр активно поддержал восстание Джахангир-ходжи на Восточном Туркестане в начале XIX века.Похоронен при слиянии реки Куртка с рекой Нарын. Над его могилой возведен гумбез, сохранившийся и поныне.

Биография 
Тайлак баатыр родился в 1796 году в Ак-Талинском районе Нарынской области. 
Характер личности: ??? 

С раннего возраста он защищал границы, во время попытки китайцев проникнуть выступил против гнёта Цинской империи. В этом освободительном движении также участвовал брат Тайлак баатыра Атантай. 
Наиболее яркими страницами в истории является борьба за освобождение от Кокандского ханства в 1830 годах. Кыргыз под предводительством Тайлак баатыра смогли остановить большие силы кокандских ханов. 7-тысячное войско, отправленное Кокандским ханством, не смогло пробиться в земли тянь-шаньских кыргызов.

В победе над богатырём Кокандское правительство прибегло к хитрости и отправило лазутчика. Когда Тайлак баатыр заболел, лазутчик под видом лекаря сбрил ему волосы отравленным лезвием и в 1838 году Тайлак баатыр умер.

Примечания

Ссылки 
Новая литература Кыргызстанда 
История Киргизии
Исторические личности Кыргызстана